Юрки Вяливаара (; 30 мая 1976, Йювяскюля, Финляндия) — финский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба ЮП.

Карьера 
Юрки Вяливаара начал свою профессиональную карьеру в 1997 году в составе родного клуба СМ-Лиги ЮП, выступая до этого за его фарм-клуб. В составе клуба из Ювяскюля Юрки выступал до 2001 года, проведя за это время 213 матчей, и набрав 52 (18+34) очка. 2 мая 2001 года Вяливаара подписал контракт с клубом «Таппара», в составе которого он сумел завоевать золотые и серебряные медали финского первенства.

15 апреля 2003 года Юрки перешёл в клуб Шведской элитной серии «Линчёпинг», где за 3 с лишним сезона набрал 48 (10+38) очков в 171 матче. Тем не менее, в самом начале сезона 2006/07 Вяливаара заключил соглашение с клубом «Мальмё Редхоукс», который по итогам турнира покинул элитный дивизион. Сезон 2007/08 Юрки провёл в дивизионе Аллсвенскан, после чего он принял решение вернуться в ЮП.

Сезон 2008/09 принёс Вяливааре вторые в его карьере золотые награды чемпионата Финляндии, а спустя год он вместе с командой стал третьим. За 3 сезона в составе родного клуба он набрал 73 (20+53) очка в 162 проведённых матчах. 9 июня 2011 года Юрки подписал однолетний контракт с новокузнецким «Металлургом».

Международная 
В составе сборной Финляндии Юрки Вяливаара принимал участие в чемпионате мира 2011 года, на котором он вместе с командой завоевал золотые награды, набрав 3 (0+3) очка в 9 проведённых матчах. Также Юрки регулярно призывается под знамёна сборной для участия в матчах «Еврохоккейтура». Всего на счету Вяливаары 6 (1+5) очков в 19 проведённых матчах за национальную команду.

Достижения 
 Чемпион мира 2011.
 Чемпион Финляндии (2): 2003, 2009.
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии 2002.
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 2010.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 18 июля 2013 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на сайте sports.ru

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой